karate – japońska sztuka walki i sport walki
 Karate – amerykański zespół muzyczny
 Karate –  album zespołu Breakout (1972)
 Karate – album zespołu Karate (1995)
 Karate – album zespołu Fitness (1995)